

Patronyme 

 Albert Saint-Martin (1865-1947), militant socialiste québécois ;
 Alexis Saint Martin (1794–1880), trappeur canadien ;
 Alexis Saint-Martin (1722-après 1801), général de brigade français ;
 Antoine-Jean Saint-Martin (1791-1832), orientaliste français ;
 Bertran de Saint-Martin (12?-1277), cardinal français ;
 Charles Saint-Martin-Valogne (1750-1807), homme politique français ;
 Clément Saint-Martin (1991-), coureur cycliste français ;
 Didier de Saint-Martin (16?-17?), administrateur colonial français ;
 Étienne de Saint-Martin (1831-1911), homme politique français, député de l'Indre, petit-fils de Charles Saint-Martin-Valogne ;
 François Filleau de Saint-Martin (1632-vers 1695), traducteur français ;
 François-Jérôme Riffard Saint-Martin (1744-1814), est un avocat, magistrat et député français ;
 George Edward Bonsor Saint Martin (1855-1930), peintre, archéologue et historien britannique ;
 Hector Perron de Saint-Martin (1789-1849), général piémontais ;
 Jacques Louis Saint-Martin (1749-1828), général de brigade et député d'Indre-et-Loire ;
 Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin (1743-1824), agronome français ;
 Jean Étienne de Saint-Martin (1762-1828), général de brigade français ;
 Jean-Baptiste Saint-Martin (1840-1926), homme politique français ;
 Jean-René Guitter dit Saint-Martin (1772-1832), militaire français ;
 Laurent Saint-Martin (1985-), homme politique français.
 Léonce de Saint-Martin (1886-1954), organiste français ;
 Lori Saint-Martin (1959-2022), essayiste, nouvelliste, romancière, critique, traductrice canadienne ;
 Louis Artan de Saint-Martin (1837-1890), peintre belge ;
 Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), philosophe ;
 Lydia Saint Martin (1971-), actrice pornographique et réalisatrice française ;
 Paul de Saint-Martin (1817-1897), peintre et lithographe français ;
 Paul Saint-Martin (1901-1940), homme politique français ;
 Paul Caruel de Saint-Martin (1809-1889) homme politique français ;
 Pierre-Henri de Saint-Martin (1714-1778), architecte français ;
 Yves Saint-Martin (né en 1941), jockey français.

Toponyme 

La plupart des toponymes ont été donnés par référence à Martin de Tours.

L'abondance de ce toponyme a inspiré la chanson Tranche de vie à François Béranger.

Antilles 

 l'île de Saint-Martin dans les Petites Antilles ;
 Saint-Martin, sa partie française au nord formant une collectivité d'outre-mer ;
 , sa partie néerlandaise au sud qui est un État du royaume des Pays-Bas.

Saint-Martin, section de la commune belge de Jemeppe-sur-Sambre, située en Région wallonne dans la province de Namur
 Laethem-Saint-Martin ( en néerlandais), commune de Belgique, située en Région flamande dans la province de Flandre orientale
 Lierde-Saint-Martin (Sint-Martens-Lierde en néerlandais), section de la commune belge de Lierde, située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale
 Saint-Martin, ancienne forteresse de la commune d'aujourd'hui Berendrecht-Zandvliet-Lillo, proche de la ville d'Anvers

Saint-Martin dans le département de Doumbala



Québec 
 Saint-Martin, municipalité dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de Beauce-Sartigan, au Québec
 Saint-Martin, ancienne municipalité du Québec, maintenant incluse dans la ville de Laval
 Saint-Martin, ancienne municipalité de paroisse du Québec, issue de la scission de la municipalité de Saint-Martin, maintenant incluse dans la ville de Laval
 Saint-Martin, ancienne ville du Québec, issue de la scission de la municipalité de Saint-Martin, maintenant incluse dans la ville de Laval

Nouveau-Brunswick 
 Saint-Martins, village du comté de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick
 Paroisse de Saint-Martins, district de services locaux (DSL) du comté de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick

Paroisse de Saint-Martin, en Louisiane
 Saint Martin, situé au Minnesota.

métropolitaine 
Saint-Martin a donné son nom à près de 500 bourgs ou villages et à 3 700 paroisses françaises.

Communes actuelles 
 Saint-Martin, commune française du Gers
 Saint-Martin, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Saint-Martin, commune française des Hautes-Pyrénées
 Saint-Martin, commune française du Bas-Rhin

Anciennes communes 
 Saint-Martin, ancienne commune française de la Charente, aujourd’hui intégrée à Cognac
 Saint-Martin, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd’hui quartier de Périgueux
 Saint-Martin, puis Saint-Martin-sur-Arve, ancienne commune française de Haute-Savoie, aujourd’hui intégrée à Sallanches
 Saint-Martin, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd’hui intégrée à Ferrensac
 Saint-Martin, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd’hui intégrée à Penne-d’Agenais
 Saint-Martin, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd’hui intégrée à Sos
 Saint-Martin, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd’hui fusionnée avec Autevielle et Bideren pour former la nouvelle commune de Autevielle-Saint-Martin-Bideren
 Saint-Martin, ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd’hui intégrée à Maureillas-las-Illas
 Saint-Martin-ès-Vignes

Toponymes comportant Saint-Martin 
Autevielle-Saint-Martin-Bideren, commune française des Pyrénées-Atlantiques
Beauchery-Saint-Martin, commune française de Seine-et-Marne
Bernay-Saint-Martin, commune française de la Charente-Maritime
Bussy-Saint-Martin, commune française de Seine-et-Marne
Candes-Saint-Martin, commune française d'Indre-et-Loire
Fontaines-Saint-Martin, commune française du Rhône
Le Ban-Saint-Martin, commune française de la Moselle
La Capelle Saint-Martin, hameau de la commune de Luc-la-Primaube dans l’Aveyron
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, commune française d'Indre-et-Loire
La Chapelle-Saint-Martin, commune française de Savoie
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, commune française de Loir-et-Cher
La Fontaine-Saint-Martin, commune française de la Sarthe
Lamonzie-Saint-Martin, commune française de la Dordogne
Mont-Saint-Martin , commune française de l'Aisne
Mont-Saint-Martin , commune française des Ardennes
Mont-Saint-Martin , commune française de l'Isère
Mont-Saint-Martin , commune française de Meurthe-et-Moselle
Montbonnot-Saint-Martin , commune française de l'Isère
La Motte-Saint-Martin , commune française de l'Isère
Mouzeuil-Saint-Martin , commune française de la Vendée
Pont-Saint-Martin, commune française de Loire-Atlantique
Précy-Saint-Martin, commune française de l'Aube
Puy-Saint-Martin, commune française de la Drôme
Revest-Saint-Martin, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Martin-au-Bosc, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-au-Laërt, commune française du Pas-de-Calais ; gentilé : Saint-Martinois
Saint-Martin-aux-Arbres, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-aux-Bois, commune française de l’Oise
Saint-Martin-aux-Buneaux, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-aux-Champs, commune française de la Marne
Saint-Martin-aux-Chartrains, commune française du Calvados
Saint-Martin-Belle-Roche, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-Bellevue, commune française de la Haute-Savoie
Saint-Martin-Boulogne, commune française du Pas-de-Calais
Saint-Martin-Cantalès, commune française du Cantal
Saint-Martin-Château, commune française de la Creuse
Saint-Martin-Choquel, commune française du Pas-de-Calais
Saint-Martin-Curton, commune française de Lot-et-Garonne
Saint-Martin-d'Abbat, commune française du Loiret
Saint-Martin-d'Ablois, commune française de la Marne
Saint-Martin-d'Août, commune française de la Drôme
Saint-Martin-d’Arberoue, commune française des Pyrénées-Atlantiques
Saint-Martin-d’Arc, commune française de la Savoie
Saint-Martin-d’Arcé, commune française de Maine-et-Loire
Saint-Martin-d’Ardèche, commune française de l’Ardèche
Saint-Martin-d’Armagnac, commune française du Gers
Saint-Martin-d’Arrossa, commune française des Pyrénées-Atlantiques
Saint-Martin-d’Ary, commune française de la Charente-Maritime
Saint-Martin-d’Aubigny, commune française de la Manche
Saint-Martin-d’Audouville, commune française de la Manche
Saint-Martin-d’Auxigny, commune française du Cher
Saint-Martin-d’Auxy, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-de-Bavel, commune française de l’Ain
Saint-Martin-de-Beauville, commune française de Lot-et-Garonne
Saint-Martin-de-Belleville, commune française de la Savoie
Saint-Martin-de-Bernegoue, commune française des Deux-Sèvres
Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière, commune française du Calvados
Saint-Martin-de-Blagny, commune française du Calvados
Saint-Martin-de-Bonfossé, commune française de la Manche
Saint-Martin-de-Boscherville, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-de-Bossenay, commune française de l’Aube
Saint-Martin-de-Boubaux, commune française de la Lozère
Saint-Martin-de-Bréthencourt, commune française des Yvelines
Saint-Martin-de-Brômes, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Martin-de-Caralp, commune française de l’Ariège
Saint-Martin-de-Castillon, commune française de Vaucluse
Saint-Martin-de-Cenilly, commune française de la Manche
Saint-Martin-de-Clelles, commune française de l’Isère
Saint-Martin-de-Commune, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-de-Connée, commune française de la Mayenne
Saint-Martin-de-Coux, commune française de la Charente-Maritime
Saint-Martin-de-Crau, commune française des Bouches-du-Rhône ; gentilé : Saint-Martinois
Saint-Martin-d’Écublei, commune française de l’Orne
Saint-Martin-de-Fenouillet, commune française des Pyrénées-Orientales 
Saint-Martin-de-Fontenay, commune française du Calvados
Saint-Martin-de-Fraigneau, commune française de la Vendée
Saint-Martin-de-Fressengeas, commune française de la Dordogne
Saint-Martin-de-Fugères, commune française de la Haute-Loire
Saint-Martin-de-Goyne, commune française du Gers
Saint-Martin-de-Gurson, commune française de la Dordogne
Saint-Martin-de-Hinx, commune française des Landes
Saint-Martin-de-Juillers, commune française de la Charente-Maritime
Saint-Martin-de-Jussac, commune française de la Haute-Vienne
Saint-Martin-de-la-Brasque, commune française de Vaucluse
Saint-Martin-de-la-Cluze, commune française de l’Isère
Saint-Martin-de-la-Lieue, commune française du Calvados
Saint-Martin-de-la-Mer, commune française de la Côte-d’Or
Saint-Martin-de-Lamps, commune française de l’Indre
Saint-Martin-de-Landelles, commune française de la Manche
Saint-Martin-de-Lansuscle, commune française de la Lozère
Saint-Martin-de-la-Place, commune française de Maine-et-Loire
Saint-Martin-de-la-Porte, commune française de la Savoie
Saint-Martin-de-l’Arçon, commune française de l’Hérault
Saint-Martin-de-Laye, commune française de la Gironde
Saint-Martin-de-Lenne, commune française de l’Aveyron
Saint-Martin-de-Lerm, commune française de la Gironde
Saint-Martin-de-l'If, commune nouvelle française de la Seine-Maritime, créée le  issue du regroupement des quatre communes de Betteville, La Folletière, Fréville et Mont-de-l'If
Saint-Martin-de-Lixy, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-de-Londres, commune française de l’Hérault
Saint-Martin-de-Mâcon, commune française des Deux-Sèvres
Saint-Martin-de-Mailloc, commune française du Calvados
Saint-Martin-de-Mieux, commune française du Calvados
Saint-Martin-de-Nigelles, commune française d’Eure-et-Loir
Saint-Martin-d’Entraunes, commune française des Alpes-Maritimes ; gentilé : Saint-Martinois
Saint-Martin-de-Pallières, commune française du Var
Saint-Martin-de-Queyrières, commune française des Hautes-Alpes
Saint-Martin-de-Quinlieu, ancienne commune française de la Vienne, rattachée à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
Saint-Martin-de-Ré, commune française de la Charente-Maritime
Saint-Martin-de-Ribérac, commune française de la Dordogne
Saint-Martin-de-Saint-Maixent, commune française des Deux-Sèvres
Saint-Martin-de-Salencey, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-de-Sallen, commune française du Calvados
Saint-Martin-de-Sanzay, commune française des Deux-Sèvres
Saint-Martin-des-Besaces, commune française du Calvados
Saint-Martin-des-Bois, commune française de Loir-et-Cher
Saint-Martin-des-Champs, commune française du Cher
Saint-Martin-des-Champs, commune française du Finistère
Saint-Martin-des-Champs, commune française de la Manche
Saint-Martin-des-Champs, commune française de Seine-et-Marne ; gentilé : Saint-Martiniens
Saint-Martin-des-Champs, commune française des Yvelines ; gentilé : Saint-Martinois
Saint-Martin-des-Champs, commune française de l’Yonne
Saint-Martin-des-Combes, commune française de la Dordogne
Saint-Martin-de-Seignanx, commune française des Landes
Saint-Martin-des-Entrées, commune française du Calvados
Saint-Martin-de-Sescas, commune française de la Gironde
Saint-Martin-des-Fontaines, commune française de la Vendée
Saint-Martin-des-Lais, commune française de l’Allier
Saint-Martin-des-Landes, commune française de l’Orne
Saint-Martin-des-Monts, commune française de la Sarthe
Saint-Martin-des-Noyers, commune française de la Vendée
Saint-Martin-des-Olmes, commune française du Puy-de-Dôme
Saint-Martin-des-Pézerits, commune française de l’Orne
Saint-Martin-des-Plains, commune française du Puy-de-Dôme
Saint-Martin-des-Prés, commune française des Côtes-d’Armor
Saint-Martin-des-Puits, commune française de l’Aude
Saint-Martin-des-Rosiers, hameau de la commune française d'Albon (département de la Drôme)
Saint-Martin-des-Tilleuls, commune française de la Vendée
Saint-Martin-d’Estréaux, commune française de la Loire
Saint-Martin-de-Valamas, commune française de l’Ardèche
Saint-Martin-de-Valgalgues, commune française du Gard ; gentilé : Saint-Martinois
Saint-Martin-de-Varreville, commune française de la Manche
Saint-Martin-de-Vaulserre, commune française de l’Isère
Saint-Martin-de-Vers, commune française du Lot
Saint-Martin-de-Villeréal, commune française de Lot-et-Garonne
Saint-Martin-de-Villereglan, commune française de l’Aude
Saint-Martin-d’Hardinghem, commune française du Pas-de-Calais
Saint-Martin-d’Hères, commune française de l’Isère ; gentilé : Martinérois
Saint-Martin-d’Heuille, commune française de la Nièvre
Saint-Martin-d’Ollières, commune française du Puy-de-Dôme
Saint-Martin-Don, commune française du Calvados
Saint-Martin-d’Oney, commune française des Landes
Saint-Martin-d’Ordon, commune française de l’Yonne
Saint-Martin-d’Oydes, commune française de l’Ariège
Saint-Martin-du-Bec, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-du-Bois, commune française de la Gironde
Saint-Martin-du-Bois, commune française de Maine-et-Loire
Saint-Martin-du-Boschet, commune française de Seine-et-Marne
Saint-Martin-du-Clocher, commune française de la Charente
Saint-Martin-du-Fouilloux, commune française de Maine-et-Loire
Saint-Martin-du-Fouilloux, commune française des Deux-Sèvres
Saint-Martin-du-Frêne, commune française de l’Ain
Saint-Martin-du-Lac, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-du-Limet, commune française de la Mayenne
Saint-Martin-du-Manoir, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, commune française du Calvados
Saint-Martin-du-Mont, commune française de l’Ain
Saint-Martin-du-Mont, commune française de la Côte-d’Or
Saint-Martin-du-Mont, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-du-Puy, commune française de la Gironde
Saint-Martin-du-Puy, commune française de la Nièvre
Saint-Martin-d’Uriage, commune française de l’Isère
Saint-Martin-du-Tartre, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-du-Tertre, commune française de l’Yonne
Saint-Martin-du-Tertre, commune française du Val-d’Oise
Saint-Martin-du-Tilleul, commune française de l’Eure
Saint-Martin-du-Var, commune française des Alpes-Maritimes ; gentilé : Saint-Martinois
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, commune française de l’Orne
Saint-Martin-du-Vivier, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-en-Bière, commune française de Seine-et-Marne ; gentilé : San-Martinois
Saint-Martin-en-Bresse, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-en-Campagne, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Martin-en-Coailleux, ancienne commune de la Loire, fusionnée avec Saint-Chamond
Saint-Martin-en-Gâtinois, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-en-Haut, commune française du Rhône
Saint-Martin-en-Vercors, commune française de la Drôme
Saint-Martin-Gimois, commune française du Gers
Saint-Martin-Labouval, commune française du Lot
Saint-Martin-la-Campagne, commune française de l’Eure
Saint-Martin-Lacaussade, commune française de la Gironde
Saint-Martin-la-Garenne, commune française des Yvelines
Saint-Martin-Laguépie, commune française du Tarn
Saint-Martin-l’Aiguillon, commune française de l’Orne
Saint-Martin-Lalande, commune française de l’Aude
Saint-Martin-la-Méanne, commune française de la Corrèze
Saint-Martin-la-Patrouille, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-la-Plaine, commune française de la Loire
Saint-Martin-l’Ars, commune française de la Vienne
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, commune française de la Vendée
Saint-Martin-la-Sauveté, commune française de la Loire
Saint-Martin-l’Astier, commune française de la Dordogne
Saint-Martin-le-Beau, commune française d’Indre-et-Loire
Saint-Martin-le-Bouillant, commune française de la Manche
Saint-Martin-le-Châtel, commune française de l’Ain
Saint-Martin-le-Colonel, commune française de la Drôme
Saint-Martin-le-Gaillard, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-le-Gréard, commune française de la Manche
Saint-Martin-le-Hébert, commune française de la Manche
Saint-Martin-le-Mault, commune française de la Haute-Vienne
Saint-Martin-le-Nœud, commune française de l’Oise
Saint-Martin-le-Pin, commune française de la Dordogne
Saint-Martin-le-Redon, commune française du Lot
Saint-Martin-les-Eaux, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Martin-lès-Langres, commune française de la Haute-Marne
Saint-Martin-lès-Melle, commune française des Deux-Sèvres
Saint-Martin-lès-Seyne, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Martin-Lestra, commune française de la Loire
Saint-Martin-le-Vieil, commune française de l’Aude
 :
Saint-Martin-le-Vinoux, commune française de l’Isère
Saint-Martin-l’Heureux, commune française de la Marne
Saint-Martin-l’Hortier, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-Longueau, commune française de l’Oise
Saint-Martin-Lys, commune française de l’Aude
Saint-Martin-Osmonville, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Martin-Petit, commune française de Lot-et-Garonne
Saint-Martin-Rivière, commune française de l’Aisne
Saint-Martin-Sainte-Catherine, commune française de la Creuse
Saint-Martin-Saint-Firmin, commune française de l’Eure
Saint-Martin-Sepert, commune française de la Corrèze
Saint-Martin-sous-Montaigu, commune française de Saône-et-Loire
Saint-Martin-sous-Vigouroux, commune française du Cantal
Saint-Martin-sur-Armançon, commune française de l’Yonne
Saint-Martin-sur-Cojeul, commune française du Pas-de-Calais
Saint-Martin-sur-Écaillon, commune française du Nord
Saint-Martin-sur-la-Chambre, commune française de la Savoie
Saint-Martin-sur-la-Renne, ancienne commune de la Haute-Marne
Saint-Martin-sur-Lavezon, commune française de l’Ardèche
Saint-Martin-sur-le-Pré, commune française de la Marne
Saint-Martin-sur-Nohain, commune française de la Nièvre
Saint-Martin-sur-Ocre, commune française du Loiret
Saint-Martin-sur-Ocre, commune française de l’Yonne
Saint-Martin-sur-Ouanne, commune française de l’Yonne
Saint-Martin-sur-Oust, commune française du Morbihan
Saint-Martin-Terressus, commune française de la Haute-Vienne
Saint-Martin-Valmeroux, commune française du Cantal
Saint-Martin-Vésubie, commune française des Alpes-Maritimes, gentilé : Saint-Martinois
Tournon-Saint-Martin, commune française de l'Indre

Quartiers 
 le quartier Saint-Martin ou quartier de la Porte-Saint-Martin, un quartier de la ville de Paris
 le bourg Saint-Martin-des-Champs, micro quartier du  issu du lotissement au Moyen-Âge du domaine de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs
 le quartier de Saint-Martin à Brest
 le quartier de Saint-Martin à Rennes
 le quartier de Saint-Martin à Miribel
 le quartier Saint-Martin est un quartier de Périgueux

Divers 
 L'île Saint-Martin (sur la Seine) est un autre nom de l'île fleurie.
 Saint-Martin, cours d'eau affluent du Cher et limite de communes entre Mazirat et Sainte-Thérence.
 Collège et lycée Saint-Martin-de-France à Pontoise (Val-d'Oise).
 Vallon de Saint-Martin (Vosges).
 Saint-Martin, station du métro parisien.
 Bois Saint-Martin, forêt en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne

Îles Anglo-Normandes 
 Saint-Martin, paroisse de Guernesey (gentilé : Saint-Martinais)
 Saint-Martin, paroisse de Jersey (gentilé : Saint-Martinnais)

Pont-Saint-Martin, commune italienne francophone de la Vallée d'Aoste (gentilé : Saint-Martinois).
 Pont Saint-Martin - pont situé dans la ville du même nom

Central Saint Martins College of Arts and Design (CSM), collège à Londres.
 St Martin's, une des îles Scilly habitées (Angleterre).
 Wareham St Martin,  une paroisse civile du Dorset (Angleterre).

Saint-Martin-de-Turiec ville de la région de Žilina (jusqu'en 1950 en slovaque : Turčiansky Svätý Martin, en allemand : Turz-Sankt Martin, en hongrois : Turócszentmárton, nommée aujourd'hui Martin),

Pont Saint-Martin, pont de Lausanne dans le canton de Vaud
 Saint-Martin commune du canton de Fribourg
 Saint-Martin  commune du canton du Valais
 Chézard-Saint-Martin, localité de Val-de-Ruz dans le canton de Neuchâtel

Fête 
 La Saint-Martin, fête célébrée le 10 ou le  en souvenir de Martin de Tours :
 La Saint-Martin, fête flamande, célébrée le 10 ou le .
 La Saint-Martin, fête suisse jurassienne, plus particulièrement ajoulotte.
 La Saint-Martin, fête allemande, célébrée le .
 .

Édifice religieux 
Le vocable « Saint-Martin » permet d'identifier les édifices religieux suivants :
 
 
 
 
 Chartreuse de Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Martin (Belgique)
 Ancienne abbaye ou prieuré Saint-Martin-des-Champs à Paris, actuellement Musée des arts et métiers
 Temple Saint-Martin à Montbéliard

Autre 
 La Communauté Saint-Martin est une association de prêtres et de diacres séculiers.
 Saint-Martin est le nom d'un cultivar de pommier, destiné à la production de cidre.
 Saint-Martin, planète fictive de l'univers Honorverse.
 Le busard Saint-Martin, une espèce de rapace diurne particulièrement répandue en Europe.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Martin